Леони́дов — русская фамилия; женская форма .

Известные носители 
 Леонидов, Александр Васильевич (1926—2005) — советский футболист и тренер детских коллективов.
 Леонидов, Борис Леонидович (1892—1958) — советский сценарист, театральный драматург.
 Леонидов, Вячеслав Викторович (род. 1936) — советский футболист.
 Леонидов, Иван Ильич (1902—1959) — советский архитектор и теоретик архитектуры.
 Леонидов, Иосиф Яковлевич (Лебензон, 1925—?) — советский поэт, журналист и бонист.
 Леонидов, Лев Яковлевич (1889—1952) — российский и советский фотограф.
 Леонидов, Леон (1895—1989) — американский хореограф и продюсер русского происхождения, глава Радио-сити-мьюзик-холла (1932—1974).
 
 Леонидов, Максим Леонидович (род. 1962) — российский музыкант, певец и актёр, автор песен, телеведущий.
 Леонидов, Михаил Максимович (род. 1964) — российско-итальянский художник-реставратор музеев Ватикана, член европейской конфедерации реставраторов (E.C.C.O.), автор многочисленных публикаций о проблемах сохранности современной живописи, блогер.
 Леонидов, Олег Анатольевич (род. 1985) — украинский футболист.
 Леонидов, Олег Леонидович (1895—1951) — литературовед, критик, сценарист.
 Леонидов, Павел Леонидович (1927—1984) — советский музыкальный администратор, режиссёр театра, поэт-песенник, мемуарист.
 Леонидов, Роман Леонидович (1943—2015) — советский и российский скрипач и писатель, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2002).



Псевдоним 
 Алексей Леонидов (Леонид Фейгин, род. 1938) — британский продюсер, ведущий русскоязычных джазовых радиопередач на Би-Би-Си.